Lukas Schweighofer ist der Name folgender Personen:

* Lukas Schweighofer (Moderator) (* 1986), österreichischer Rundfunk- und Fernsehmoderator
 Lukas Schweighofer (Handballspieler) (* 1992), österreichischer Handballspieler